Telavi (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Kacheti
Telavi (stad), de hoofdplaats van deze gemeente en van de regio Kacheti
Telavi (achternaam), een familienaam
Willy Telavi, premier van Tuvalu